Rathaus Neukölln è una stazione della metropolitana di Berlino situata sulla linea U7. Prende il nome dal municipio ("Rathaus") del quartiere di Neukölln, che si trova nei pressi della stazione.

Fu costruita da Alfred Grenander nel 1926 e i lavori di ristrutturazione avvennero nel 1968. Nel 1989 fu installato un ascensore. È stata anche la prima stazione di Neukölln ad avere l'accesso per i portatori di handicap.

Servizi
La stazione dispone di:
 Ascensore

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Berlino-Neukölln
Stazioni della linea U7 della metropolitana di Berlino